Cisanthribus är ett släkte av skalbaggar. Cisanthribus ingår i familjen plattnosbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattnosbaggar
Cisanthribus